F13 oder F 13 steht für:
 Junkers F 13, deutsches Flugzeug
 BMW F13, deutscher PKW, siehe BMW F12
 F13 (Paralympics), eine Starterklasse in Paralympischen Sportarten
 F 13 (Unterseeboot), italienisches Unterseeboot der U-Boot-Klasse F (Regia Marina), siehe Liste von Schiffsklassen der italienischen Marine #U-Boote
 Feuerwache F 13 Rotherbaum, eine Hamburger Feuerwache, siehe Feuerwehr Hamburg #Wachen
 „Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika“ (ICD-10-Code)

F-13 steht für:
 Boeing F-13, US-amerikanischer Fotoaufklärer, Variante der Boeing B-29

F13